Miejscowości w Polsce 
 Żółkiewka-Osada – wieś gminna w woj. lubelskim, w pow. krasnostawskim, w gminie Żółkiewka
 Żółkiewka – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. świdnickm, w gminie Strzegom

Rzeka
 Żółkiewka – rzeka we wschodniej Polsce, lewy dopływ rzeki Wieprz